

Персоналии 
 Александр Фон дер Беллен (1859—1924) — российский политический деятель.
 Александр Фон дер Беллен (1891—1944) — российский металлург
 Александр Ван дер Беллен (род. 1944) — австрийский экономист и политический деятель, лидер Австрийской партии зелёных в 1997—2008 годах, 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, внук Александра фон дер Беллен

См. также 
 Бёллен